Dit is een lijst van planetoïden 6501-6600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (6501) Isonzo || 1993 XD || 5 december 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (6502) - || 1993 XR1 || 6 december 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6503) - || 1994 CP || 4 februari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6504) Lehmbruck || 4630 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6505) Muzzio || 1976 AH || 3 januari 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (6506) Klausheide || 1978 EN10 || 15 maart 1978 || S. J. Bus
|-
| (6507) - || 1982 QD || 18 augustus 1982 || Z. Vávrová
|-
| (6508) Rolčík || 1982 QM || 22 augustus 1982 || A. Mrkos
|-
| (6509) Giovannipratesi || 1983 CQ3 || 12 februari 1983 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (6510) Tarry || 1987 DF || 23 februari 1987 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6511) Furmanov || 1987 QR11 || 27 augustus 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (6512) de Bergh || 1987 SR1 || 21 september 1987 || E. Bowell
|-
| (6513) - || 1987 UW1 || 28 oktober 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6514) Torahiko || 1987 WY || 25 november 1987 || T. Seki
|-
| (6515) Giannigalli || 1988 MG || 16 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (6516) Gruss || 1988 TC2 || 3 oktober 1988 || A. Mrkos
|-
| (6517) Buzzi || 1990 BW || 21 januari 1990 || E. F. Helin
|-
| (6518) Vernon || 1990 FR || 23 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (6519) Giono || 1991 CX2 || 12 februari 1991 || E. W. Elst
|-
| (6520) Sugawa || 1991 HH || 16 april 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (6521) Pina || 1991 LC1 || 15 juni 1991 || E. F. Helin
|-
| (6522) Aci || 1991 NQ || 9 juli 1991 || E. F. Helin
|-
| (6523) Clube || 1991 TC || 1 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (6524) Baalke || 1992 AO || 9 januari 1992 || E. F. Helin
|-
| (6525) Ocastron || 1992 SQ2 || 20 september 1992 || J. B. Child, G. Fisch
|-
| (6526) Matogawa || 1992 TY || 1 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6527) Takashiito || 1992 UF6 || 31 oktober 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (6528) Boden || 1993 FL24 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (6529) Rhoads || 1993 XR2 || 14 december 1993 || Palomar
|-
| (6530) Adry || 1994 GW || 12 april 1994 || V. S. Casulli
|-
| (6531) Subashiri || 1994 YY || 28 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (6532) Scarfe || 1995 AC || 4 januari 1995 || D. D. Balam
|-
| (6533) Giuseppina || 1995 DM1 || 24 februari 1995 || C. W. Hergenrother
|-
| (6534) Carriepeterson || 1995 DT1 || 24 februari 1995 || T. B. Spahr
|-
| (6535) Archipenko || 3535 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6536) Vysochinska || 1977 NK || 14 juli 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (6537) Adamovich || 1979 QK6 || 19 augustus 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (6538) Muraviov || 1981 SA5 || 25 september 1981 || L. I. Chernykh
|-
| (6539) Nohavica || 1982 QG || 19 augustus 1982 || Z. Vávrová
|-
| (6540) Stepling || 1982 SL1 || 16 september 1982 || A. Mrkos
|-
| (6541) Yuan || 1984 DY || 26 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (6542) Jacquescousteau || 1985 CH1 || 15 februari 1985 || A. Mrkos
|-
| (6543) Senna || 1985 TP3 || 11 oktober 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6544) Stevendick || 1986 SD || 29 september 1986 || Z. Vávrová
|-
| (6545) Leitus || 1986 TR6 || 5 oktober 1986 || M. Antal
|-
| (6546) Kaye || 1987 DY4 || 24 februari 1987 || A. Mrkos
|-
| (6547) Vasilkarazin || 1987 RO3 || 2 september 1987 || L. I. Chernykh
|-
| (6548) - || 1988 BO4 || 22 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (6549) Skryabin || 1988 PX1 || 13 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (6550) Parléř || 1988 VO5 || 4 november 1988 || A. Mrkos
|-
| (6551) - || 1988 XP || 5 december 1988 || T. Kojima
|-
| (6552) Higginson || 1989 GH || 5 april 1989 || E. F. Helin
|-
| (6553) Seehaus || 1989 GP6 || 5 april 1989 || M. Geffert
|-
| (6554) Takatsuguyoshida || 1989 UO1 || 28 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (6555) - || 1989 UU1 || 29 oktober 1989 || T. Kojima
|-
| (6556) Arcimboldo || 1989 YS6 || 29 december 1989 || A. Mrkos
|-
| (6557) Yokonomura || 1990 VR3 || 11 november 1990 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (6558) Norizuki || 1991 GZ || 14 april 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6559) Nomura || 1991 JP || 3 mei 1991 || M. Sugano, K. Kawanishi
|-
| (6560) Pravdo || 1991 NP || 9 juli 1991 || E. F. Helin
|-
| (6561) Gruppetta || 1991 TC4 || 10 oktober 1991 || K. J. Lawrence
|-
| (6562) Takoyaki || 1991 VR3 || 9 november 1991 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (6563) Steinheim || 1991 XZ5 || 11 december 1991 || F. Börngen
|-
| (6564) Asher || 1992 BB || 25 januari 1992 || R. H. McNaught
|-
| (6565) Reiji || 1992 FT || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6566) Shafter || 1992 UB2 || 25 oktober 1992 || T. Urata
|-
| (6567) Shigemasa || 1992 WS || 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6568) Serendip || 1993 DT || 21 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (6569) Ondaatje || 1993 MO || 22 juni 1993 || J. Mueller
|-
| (6570) Tomohiro || 1994 JO || 6 mei 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6571) Sigmund || 3027 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (6572) Carson || 1938 SX || 22 september 1938 || Y. Väisälä
|-
| (6573) Magnitskij || 1974 SK1 || 19 september 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (6574) Gvishiani || 1976 QE1 || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (6575) Slavov || 1978 PJ2 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (6576) Kievtech || 1978 RK1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (6577) Torbenwolff || 1978 VB6 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (6578) Zapesotskij || 1980 TQ14 || 13 oktober 1980 || T. M. Smirnova
|-
| (6579) Benedix || 1981 ES4 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6580) Philbland || 1981 EW21 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (6581) Sobers || 1981 SO || 22 september 1981 || A. Mrkos
|-
| (6582) Flagsymphony || 1981 VS || 5 november 1981 || E. Bowell
|-
| (6583) Destinn || 1984 DE || 21 februari 1984 || A. Mrkos
|-
| (6584) Ludekpesek || 1984 FK || 31 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (6585) O'Keefe || 1984 SR || 26 september 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (6586) Seydler || 1984 UK1 || 28 oktober 1984 || A. Mrkos
|-
| (6587) Brassens || 1984 WA4 || 27 november 1984 || CERGA
|-
| (6588) - || 1985 RC4 || 10 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (6589) Jankovich || 1985 SL3 || 19 september 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (6590) Barolo || 1985 TA2 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (6591) Sabinin || 1986 RT5 || 7 september 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (6592) Goya || 1986 TB12 || 3 oktober 1986 || L. G. Karachkina
|-
| (6593) - || 1986 UV || 28 oktober 1986 || Z. Vávrová
|-
| (6594) Tasman || 1987 MM1 || 25 juni 1987 || A. Mrkos
|-
| (6595) Munizbarreto || 1987 QZ1 || 21 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (6596) Bittner || 1987 VC1 || 15 november 1987 || A. Mrkos
|-
| (6597) Kreil || 1988 AF1 || 9 januari 1988 || A. Mrkos
|-
| (6598) Modugno || 1988 CL || 13 februari 1988 || Osservatorio San Vittore
|-
| (6599) Tsuko || 1988 PV || 8 augustus 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (6600) Qwerty || 1988 QW || 17 augustus 1988 || A. Mrkos|}

Planetoïdenlijsten